Hemispingus parodii é uma espécie de ave da família Fringillidae.

É endémica do Peru.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Hemispingus
Aves do Peru
Aves descritas em 1974